

Palmarès

Competizioni Nazionali 
 
Academica: 2011-2012

Collegamenti esterni